Kolmhof ist der Ortsname von

 Kolmhof (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kolmhof (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kolmhof (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Kolmhof (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde Sankt Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich